Каспа́р — имя и образованная от него фамилия. Образовано вероятно от персидского имени Джаспер. Один из вариантов имени одного из трех новозаветных волхвов.

Фамилия 
 Каспар, Карл (1883—1954) — немецкий пилот и авиастроитель.
 Каспар, Мицци (1864—1907) — постоянная любовница кронпринца Австро-Венгрии Рудольфа.
 Каспар, Феликс (1915—2003) — австрийский фигурист.

См. также 
 Каспер
 Гаспар

Немецкие мужские имена